Naposta é uma localidade do Partido de Bahía Blanca na Província de Buenos Aires, na Argentina.

Naposta